Gilbert Declercq peut désigner :
 Gilbert Declercq, chevalier de l'Ordre équestre du Saint Sépulcre, né à Halluin, mort le , était un compagnon de route de Maurice Schumann ;
 Gilbert Declercq, né le  à Nantes, mort le  à Nantes, était un syndicaliste français, notamment auteur de trois livres ;
 Gilbert Declercq, surtout connu sous son pseudo Gidecq, né à Zwijnaarde en 1946, est un illustrateur flamand de bande dessinée ;
 Gilbert Declercq, ancien député et résistant ;
 Gilbert Declercq, chevalier de la Légion d'Honneur, né à Halluin le 
 Gilbert Declercq ancien militaire de la guerre d'Algérie.